Здеховице могу бити:

 Здеховице (Пардубице), насељено мјесто у округу Пардубице, Пардубички крај, Чешка Република
 Здеховице (Храдец Кралове), насељено мјесто у округу Храдец Кралове, Краловехрадечки крај, Чешка Република